Brachaelurus – rodzaj ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny Brachaeluridae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w płytkich wodach przybrzeżnej wschodniej Australii.

Klasyfikacja 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Brachaelurus colcloughi 
 Brachaelurus waddi – rekin ślepy

Przypisy 

Dywanokształtne